Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1981 прошёл в городе Лондон (пров. Онтарио, Канада) с 23 по 29 марта 1981 года. Турнир прошёл в 23-й раз. Канада приняла мужской чемпионат мира в 7-й раз. В Лондоне турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победив в финале сборную США со счётом 2:1. Третье место заняла сборная Канады, четвёртое — сборная Норвегии (матч за бронзовые медали не проводился, сборная Канады заняла 3-е место по более высокому месту на групповом этапе).

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале. Матч за бронзовые медали не проводится, 3-е место присуждается той сборной из проигравших в полуфиналах, которая заняла более высокое место на групповом этапе.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Канады (одновременно и как сборная принимающей страны, и как ; в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Керри Бартник), восемь европейских сборных, сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в полуфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Марк Олсон (сборная Канады).

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1981

Примечания 

1981
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Лондоне (Онтарио)
1981 год в кёрлинге
Чемпионаты мира в Канаде
Март 1981 года